El Torneig d'Osaka 2014, oficialment conegut com a Japan Women's Open Tennis 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 d'octubre de 2014 a l'Utsubo Tennis Center d'Osaka, Japó.

La tennista australiana Samantha Stosur va guanyar aquest títol per tercera vegada en la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  

2014
WTA Tour 2014